Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Thelxinoé la Muse, fille de Zeus ;
 Thelxinoé la sirène, aussi appelée Thelxiépie ou Thelxiope.
 En astronomie, la première a donné son nom à Thelxinoé, une lune de Jupiter.